Lunge har flere betydninger:
 Lunge – hovedbetydning menneskets lunge.
 Lunge (bredere betydning) – mange dyrs lunger.
 Lunge (efternavn)
 Lunge (adelsslægt) – en sjællands uradelslægt
 Lunge (Gelsted Sogn) - bebyggelse på Fyn